Гасан Мехти оглы Сеидбейли () — советский, азербайджанский писатель, драматург, кинорежиссёр, сценарист, народный артист Азербайджанской ССР (1976).

Биография 

Гасан Сеидбейли родился 22 декабря 1920 года в городе Баку Азербайджанской ССР. В 1938-1939 годах учился в Ленинградском институте кинорежиссёров. В 1942 году начал свою литературную деятельность. В 1943 году продолжил образование на режиссёрском факультете ВГИКа (мастерская С. Эйзенштейна и Г. Козинцева). Член КПСС с 1955 года.

Гасан Сеидбейли — автор сценариев документальных фильмов «От Баку до Гёйгёля», «В садах Кубы», «Советский Азербайджан», «Совершенство».

С 1963 по 1980 год был председателем Союза кинематографистов Азербайджана. 

Скончался Гасан Сеидбейли  25 июня 1980 года в Баку.

Семья 
 дочь, Марьям Сеидбейли — азербайджанский историк, доктор исторических наук.
 сын, Зия
 сын, Мехти

Фильмография

Режиссёр 
 1960 — Незаконный заработок
 1962 — Телефонистка
 1963 — Есть и такой остров
 1964 — Кого мы больше любим
 1964 — Сила притяжения
 1966 — Почему ты молчишь?
 1969 — Я помню тебя, учитель
 1970 — Ищите девушку
 1974 — Насими
 1974 — Страницы жизни
 1977 — Цена счастья

Сценарист 
 1954 — Родному народу
 1957 — Под знойным небом
 1958 — На дальних берегах
 1960 — Незаконный заработок
 1960 — Случай на дороге
 1962 — Телефонистка
 1963 — Есть и такой остров
 1964 — Кого мы больше любим
 1964 — Сила притяжения
 1966 — Почему ты молчишь?
 1970 — Ищите девушку
 1974 — Страницы жизни
 1977 — Цена счастья
 1980 — Спасибо, верный! - анимационный

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (31.12.1970)
 орден «Знак Почёта» (09.06.1959)
 народный артист Азербайджанской ССР (1976)
 заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1960)

Память 
В Баку есть улица на имя Гасана Сеидбейли. Также на стене дома, где жил Гасан Сеидбейли установлена мемориальная доска. 

В 2020 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Гасана Сеидбейли.

Примечания

Ссылки 
 Вечер, посвященный 90-летнему юбилею кинорежиссёра и народного артиста Азербайджана Гасана Сеидбейли
 Сеидбейли Гасан Мехти оглы
 Памяти Гасана Сеидбейли…
 Подготовлена виртуальная выставка по случаю 100-летия Гасана Сеидбейли
Фуад Мамедов-Пашабейли. Мы помним вас, Мастер!

Сценаристы СССР
Народные артисты Азербайджанской ССР
Члены КПСС
 
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го созыва